Abu-Yazid al-Bistamí, místic musulmà
 Abu-Yazid Màkhlad ibn Kaydad an-Nukkarí, conegut com l'home de l'ase, cap kharigita-ibadita de Tunís i Algèria ()